O Aeroporto de Ibirubá  é um aeroporto brasileiro localizado no município de Ibirubá, no estado de Rio Grande do Sul. Situado a 238 quilômetros da capital Porto Alegre.

Ver também
 Lista de aeroportos do Brasil

Ligações externas 
 Dados do Aeroporto  em Great Circle Mapper
 Dados do Aeroporto  em World Airport Codes

Ibirubá
Ibirubá